Бундесліга може означати:

Футбол 
Назви найвищих футбольних ліг у різних країнах:

  Австрійська бундесліга
  Німецька бундесліга

Хокей 
Назви найвищих хокейних ліг у різних країнах:

  Австрійська бундесліга
  Німецька бундесліга

Гандбол

Див. також 
 Прем'єр-ліга
 Серія A